Luxemburg puede referirse a:

 Luxemburg, ciudad en el condado de Dubuque, estado estadounidense de Iowa.
 Luxemburg, villa en el condado de Kewaunee, estado estadounidense de Wisconsin.
 Luxemburg, pueblo en el condado de Kewaunee, estado estadounidense de Wisconsin.
 Luxemburg, municipio en el condado de Stearns en el estado estadounidense de Minnesota.
 Rosa Luxemburg, política revolucionaria alemana.
 Rosa-Luxemburg-Straße, calle en el centro de Berlín, Alemania.
 Fundación Rosa Luxemburg, organización alemana fundada en 1990.

Enlaces externos